Ash Shāmīyah (arabiska: الشامية) är en distriktshuvudort i Irak.   Den ligger i distriktet Qada Al-Shamiya och provinsen Al-Qadisiyya, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Bagdad. Ash Shāmīyah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ash Shāmīyah är mycket platt. Runt Ash Shāmīyah är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kufa,  km nordväst om Ash Shāmīyah. Trakten runt Ash Shāmīyah består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Al-Qadisiyya (provins)